Pachyornis australis — вимерлий вид нелітаючих птахів родини Emeidae ряду моаподібних (Dinornithiformes).

Історичний ареал 
Вид був ендеміком Південного острова у Новій Зеландії. Мешкав у вологих гірських лісах на північному заході острова. Інший представник роду, Pachyornis elephantopus мешкав у сухіших та тепліших низовинних лісах, тому обидва види не конкурували між собою.

Опис 
Вага тіла — до 72 кг. Він був схожим на Pachyornis elephantopus, але дрібнішим за розміром.

Вимирання 
Вид виник у кінці плейстоцену та вимер після появи на острові людей. У 2012 році зроблено радіовуглецевий аналіз решток з печери Булмер, який показав, що птах загинув між 1396 і 1442 роками нашої ери.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Примітки

Посилання 
 Crested Moa information on «New Zealand Birds Online» 

Моаподібні
Вимерлі нелітаючі птахи
Птахи плейстоцену
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини, описані 1949